hibrid (botanika), U botanici i zoologiji hibridom se označava sjeme ili živo biće nastalo križanjem roditelja različitih uzgojnih linija, pasmina ili vrsta.
 hibrid (molekularna biologija), U molekularnoj biologiji za spajanje jedne uzdužne polovine vrpce DNK ili RNK s drugom komplementarnom polovinom vrpce.
Hibridni automobil, auto koji ima dva ili više izvora napajanja